Osoby o nazwisku Wyłkow 
 Wiktor Wyłkow
 Iwan Wyłkow

Miejscowości
 Wyłkow doł